O Papiro 109 (109) é um antigo papiro do Novo Testamento que contém fragmentos do capítulo vinte e um do Evangelho de João(21:18-20; 21:23-25).

Texto 
João 21,18-20. 23-25
 18 [λες οταν δε γηρασης εκτε]ν̣ε̣ι[ς
 τας χειρας σου κ]αι αλλοι
 [αποι]ο̣υσιν̣ σ̣ε̣
 [οπου ου θελεις 19 τ]ουτο̣ δ̣ε
 [ειπεν σημαινων ποιω] θ̣α̣
 [νατω δοξασει τον θν και]
 [τουτο ειπων λεγει αυ]τ̣ω̣ ακο
 [λουθει μοι 20 επιστραφ]ε̣ι̣ς̣ ο̣
 [πετρος βλεπει τον] μ̣αθ̣η̣

 23 μ[ε]νε̣[ιν εως ερχομαι τι]
 προς σ̣[ε 24 ουτος εστιν ο μα]
 θητης [ο και μαρτυρων πε]
 ρι τουτ̣[ων και ο γραψας]
 τ̣α̣υ̣[τα και οιδαμεν οτι]
 [αληθης αυτου η μαρτυρια]
 ε̣σ[τιν 25 εστιν δε και αλλα]
 πολ̣λ̣[α α εποιησεν ο ιης̅ α]
 τινα̣ [εαν γραφηται καθ εν]
 ο̣υ̣δ̣ [αυτον οιμαι τον κοσμον]

Ver também 

 Papiros de Oxirrinco
 Anexo:Lista dos papiros do Novo Testamento

Bibliografia 
 W. E. H. Cockle, The Oxyrhynchus Papyri LXV (London: 1998), pp. 20–22.
 Philip W. Comfort, The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts, Tyndale House Publishers, 2001, pp. 653-655.

Papiro 0109